Jagoče (Laško, Slovenija), naselje
 Jagoče (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje